Stora Svartsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svartsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (9,86 ha)
Stora Svartsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (18,5 ha)
Stora Svartsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Stora Svartsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Svartsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn